Шляхівська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Шляхівська сільська рада — Одеська область, Балтський район
 Шляхівська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район
 Шляхівська сільська рада — Харківська область, Коломацький район
 Шляхівська сільська рада — Херсонська область, Бериславський район